The Best of N.W.A - The Strength of Street Knowledge è una raccolta del gruppo musicale statunitense N.W.A, pubblicato l'8 gennaio 2007 dalla Priority Records.

Tracce 
CD
Straight Outta Compton (Digital Remaster 00)
Appetite for Destruction
Dope Man
Fuck tha Police
Real Niggaz
8 Ball
Express Yourself (Digital Remaster 00)
Alwayz Into Somethin'''A Bitch iz a BitchGangsta Gangsta (Digital Remaster 00)100 Miles and Runnin'Boyz-N-The-HoodReal Niggaz Don't DieCompton's N the House (Remix)(2002 Digital Remaster)Approach to DangerChin CheckIf It Ain't Ruff (2002 Digital Remaster)

DVD
 Straight Outta Compton Ice Cube Interview: hypocrisy of censorship Express Yourself Dr. Dre, DJ Yella & MC Ren Interview- Compton and "Gangsta rap" 100 Miles and Runnin': New Street Version DJ Yella Interview - parental advisory sickering Apetite for destruction: extended street version Dr. Dre, Eazy-E, DJ Yella & MC Ren interview: sex, change of life style Alwayz into somethin': Street Version Dr. Dre, Eazy-E, DJ Yella & MC ren interview: apporach to danger, sampling, srguing in the studio Ice Cube interview: role models, news as an influence, telling the truth and positivity''

Note

Collegamenti esterni